Белоусовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Белоусовка — посёлок в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Белоусовка — село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Белоусовка — село в Серышевском районе Амурской области.
Белоусовка  — деревня в Стерлитамаксков районе Башкортостана, в 2002 году включена в состав Стерлитамака.
 Белоусовка — деревня в Павлоградском районе Омской области.
 Белоусовка — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Белоусовка — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Белоусовка — деревня в Воловском районе Тульской области.

Украина 
 Белоусовка — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Белоусовка — село в Вознесенском районе Николаевской области.
 Белоусовка — село в Савранском районе Одесской области.
 Белоусовка — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Белоусовка — село в Чернухинском районе Полтавской области.
 Белоусовка — посёлок в Конотопском районе Сумской области.
 Белоусовка — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Белоусовка — село в Сумском районе Сумской области.
 Белоусовка — село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Белоусовка — село в Драбовском районе Черкасской области.
 Белоусовка — село в Сокирянском районе Черновицкой области.

См. также 
 Белоус
 Белоусов
 Белоусово